Back to Front (Caravan), een album van de band Caravan
 Back to Front (Lionel Richie), een album van Lionel Richie
 Back to Front (Gilbert O'Sullivan), een album van Gilbert O'Sullivan
 Back to Front (The Temptations), een album van The Temptations
 Back to Front (Wink), een album van Wink
 Back to the Front (Never), een album van de band Never
 Back to the Front (Bob Neuwirth), een album van Bob Neuwirth
 Back to Front (Viktor Lazlo), een album van Viktor Lazlo
 Back to Front: Live in London, een album en film van Peter Gabriel
 Back to Front TV, een Brits tv-productiebedrijf